Granadilla de Abona, een gemeente op het Canarische eiland Tenerife
 passievrucht (Spaans: granadilla), een vrucht afkomstig van passiebloemen